IBOT steht für:
 iBot (Elektrorollstuhl) einen Elektrorollstuhl, der nach dem Prinzip der dynamischen Stabilisierung arbeitet.
 IBOT (Handballturnier) das Internationale Biberacher OsterTurnier

IBOT